Reliance kan syfta på följande :
 Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, indiskt företagskonglomerat

USA 

 Reliance (ort i USA, South Dakota), Lyman County, 
 Reliance (ort i USA, Wyoming), Sweetwater County, 

Robotskapade USAförgreningar